Gustav-Adolf-Straße (Neurenberg), een straat in Neurenberg.
Gustav-Adolf-Straße (metrostation), een station van de metro van Neurenberg.